Il titolo Treno di notte per Lisbona si può riferire a:
Treno di notte per Lisbona – romanzo del 2004 di Pascal Mercier.
Treno di notte per Lisbona – film del 2013, basato sull'omonimo romanzo, diretto da Bille August.